Чемпионат Бразилии по футболу 2006 — 36-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу. Турнир начался 15 апреля, закончился 2 декабря 2006 года. Чемпионом страны в 4-й раз в своей истории стал победитель Кубка Либертадорес 2005 года «Сан-Паулу». «Трёхцветные» завоевали свой титул после перерыва в 15 лет.

Турнирная таблица Серии A

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Серия B

Серия C

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии 2006 на Торсиде

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 2006 году
Спорт в Бразилии в 2006 году